Kyrka kan syfta på:
 Från grekiska kyriakon, "det som hör Herren till", underförstått "Herrens hus". Ordet hus kan i det här sammanhanget inte bara betyda byggnad utan även familj, släkt eller hushåll.

Kyrka – en byggnad avsedd för kristen gudstjänst och religiösa studier.
 Östtornskyrka – en kyrkobyggnad med kyrktornet placerat i öster.
Kyrka – lokal sammanslutning av kristna som firar gudstjänst tillsammans, se församling.
 Kyrkan – i bestämd form, ofta med stort "K", syftar i kristen tro i allmänhet på den universella kristna församlingen.
 Evangeliska Frikyrkan – ett svenskt evangelikalt och baptistiskt samfund.
 Romersk-katolska kyrkan – världens största kristna samfund.
 Scientologikyrkan – en nyreligiös rörelse skapad av den amerikanske författaren L. Ron Hubbard.
 Svenska kyrkan – en evangelisk-luthersk folkkyrka som var statskyrka i Sverige åren 1536–2000.
 -kyrka – ett ortnamnsefterled.
 Kyrkan, Vörå – en ö i Österbotten.
 KyrkA – förkortning för Kyrkans Akademikerförbund.

Se även
 Gudstjänstlokal –  en religiös byggnad guds hus avsedd för andaktsmöten, bön, ceremonier, gudstjänst, offer, ritual, och tillbedjan i de stora religionerna
 Kongregationalism – ett begrepp som enbart rör Kristendomen
 Samfund – en mer eller mindre fast organiserad sammanslutning av länder eller personer på gemensamma ställningstaganden 
 Trossamfund – ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en gemensam livsåskådning
 Ecklesiologi – ett studium av kyrkan där särskild tyngdpunkt läggs på kyrkosyn
 Praktisk teologi – en teologisk disciplin,  även kyrkovetenskap

Kristendom